John Percy kan syfta på:

* John Percy (1569–1641), engelsk jesuit
 John Percy (1817–1889), engelsk läkare och metallurg